Jordi Mir i Boix: polític català, alcalde de Cabrera de Mar.
 Jordi Mir i Parache: filòleg
 Jordi Mir i Valls: arquitecte